Маркграфство Фриульское или Фриульская марка (, ) — каролингская пограничная марка в Франкской империи, которая была образована на землях бывшего лангобардского Фриульского герцогства в IX веке и использовалась для защиты от аваров и для проведения политики экспансии в землях славян. Столица — город Фриуль (ныне — Чивидале-дель-Фриули).

В 774 году Карл Великий, завоевав королевство лангобардов, позволил лангобардским, а позднее франкским герцогам править Фриульским герцогством, к которому он добавил земли Паннонии. Герцогство служило защитой от набегов аваров и хорватов. После смещения герцога Балдрика в 827 году герцогство было разделено на 4 маркграфства (Фриульское, Истрийское, Виндицкое и Крайнское). В 846 году эти графства оказались под властью представителя швабского рода Унрошидов Эбергарда, маркграфа Фриульского, который использовал титул герцога (dux), тогда как его преемники называли себя маркграфами (). В 887 году маркграф Беренгар был избран королём Италии. После его смерти в 924 году новый король Гуго Арльский не назначил нового маркграфа, а территория маркграфства вошла в состав Веронской марки.

См. также 

 Герцогство Фриульское
 Список герцогов и маркграфов Фриуля
 Фриули

Ссылки 

  Foundation for Medieval Genealogy

Маркграфства
Итальянские государства